Plusieurs batailles navales ayant eu lieu au large de Douvres, en Angleterre, sont connues sous le nom de bataille de Douvres :

 Bataille de Douvres, , pendant la Première Guerre des barons ;
 Bataille de Douvres ou Bataille de Goodwin Sands, , pendant la première guerre anglo-néerlandaise ;
 Bataille de Kentish Knock, , pendant la première guerre anglo-néerlandaise ;
 Bataille des Quatre Jours, 11 au , pendant la deuxième guerre anglo-néerlandaise.
 Raid du Pas de Calais, en , , pendant la Première Guerre mondiale.

Ces affrontements ne doivent pas être confondus avec la bataille de Dover qui eut lieu près de Dover (Tennessee) le  pendant la Guerre de Sécession.